Sinclair puede referirse a:

Personas 
Anne Sinclair,  periodista francesa;
Christine Sinclair, futbolista canadiense;
Clive Sinclair, inventor y empresario británico;
Enrique Sinclair, marino estadounidense al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata;
James Sinclair, taxónomo botánico inglés;
James Sinclair Manley, diplomático chileno y hijo de Santiago Sinclair;
Santiago Sinclair, ex-vicecomandante en Jefe del Ejército y miembro de la Junta militar;
Scott Sinclair, futbolista inglés;
Upton Sinclair, escritor estadounidense;
Sinclair Lewis, escritor estadounidense, Premio Nobel de Literatura en 1930;
Malcolm Sinclair (noble sueco), noble sueco del siglo XVIII;
Malcolm Sinclair (actor), actor británico.

Lugares 
Sinclair (Wyoming), localidad estadounidense;

Isla 
Isla Sinclair (Antártida), isla en la Antártida;
Isla Sinclair (Namibia), isla en Namibia;
Isla Sinclair (Washington), isla en Estados Unidos;

Empresas 
Sinclair Research, compañía de electrónica fundada por Clive Sinclair en 1973; o
Sinclair Oil Corporation, compañía petrolera.